Der Herr ohne Wohnung – cortometraggio del 1915 diretto da Fritz Freund
Der Herr ohne Wohnung – film del 1925 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
Il signore senza alloggio  (Der Herr ohne Wohnung) – film del 1934 diretto da E.W. Emo